

Ekstraklasa - III liga 
Drużyny z województwa warmińsko-mazurskiego występujące w ligach centralnych i makroregionalnych:

 Ekstraklasa - brak
 I liga - Stomil Olsztyn
  II liga - brak
 III liga - Huragan Morąg,  Start Działdowo, MKS Korsze, MKS Ełk, Sokół Ostróda, Znicz Biała Piska, Olimpia Elbląg, Concordia Elbląg, Finishparkiet Nowe Miasto Lubawskie, Rominta Gołdap, Olimpia Olsztynek, Granica Kętrzyn, GKS LZS Wikielec

IV liga 

||rowspan=8|

|rowspan=1 style="background-color:white;"|

Klasa okręgowa

grupa I 
 awans: Orlęta Reszel
 spadek: Polonia Lidzbark Warmiński, Fala Warpuny, Start Kruklanki, Danpol Knopin

grupa II 
 awans: Delfin Rybno
 spadek: Wel Lidzbark, Grunwald Gierzwałd, Żuraw Godkowo, GKS Gietrzwałd/Unieszewo

Baraż o klasę okręgową 
Granica Bezledy - Syrena Młynary 3:1/0:1

Klasa A 
 grupa I:
 awans: MKS Ruciane-Nida
 spadek: Warmianka Bęsia
 grupa II:
 awans: Pomowiec Gronowo Elbląskie
 spadek: brak
 grupa III:
 awans: GKS Dźwierzuty
 spadek: brak
 grupa IV:
 awans: KS Mroczno-Grodziczno
 spadek: brak

Klasa B 
 grupa I - awans: Tęcza II Biskupiec
 grupa II - awans: Magdalenka Markusy
 grupa III -awans: LZS Świątki/Skolity
 grupa IV - awans: ITR Jeziorak Iława

Wycofania z rozgrywek 
Start Działdowo, Granica II Kętrzyn, Pama Powodowo, Pisa II Barczewo, Olimpia II Olsztynek, KS Łabędnik, GLZS Srokowo, Zatoka II Braniewo, GKS II Stawiguda, Unia Olecko

Nowe zespoły 
KS 2010 Wrzesina, Tęcza II Biskupiec, Grom Zwierzno, Czarni Małdyty, Tempo Ramsowo/Wipsowo

Uwagi

 Olimpia Olsztynek w następnym sezonie zgłosiła się do klasy okręgowej
 Start Kozłowo w następnym sezonie zgłosił się do klasy A
 Czarni Olecko i Unia Olecko połączyły się, tworząc Czarnych/Unię Olecko

Linki zewnętrzne 
 90minut.pl

2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa warmińsko-mazurskiego